Herrenpartie steht für:
  einen Ausflug am Vatertag, an dem traditionell Männer teilnehmen,
 Herrenpartie (Film) ist ein deutsch-jugoslawischer Spielfilm aus dem Jahre 1964 von Regisseur Wolfgang Staudte,
Herrenpartie (Laurel und Hardy) ist ein von Hal Roach produzierter US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1930.